Неккер () — французская фамилия. Известные носители:

 Неккер, Жак (1732—1804) — французский государственный деятель, министр финансов.
 Неккер, Ноэль Жозеф де (1730—1793) — немецкий ботаник и историограф французского происхождения.
 Неккер, Сюзанна (1739—1794) — французская писательница, жена министра Жака Неккера, мать знаменитой г-жи Сталь

См. также 
 Некер

Примечания